Biedenbach steht für:
 Biedenbach (Velden), Ortsteil von Velden (Vils), Bayern
 Schloss Biedenbach, Schloss in Biedenbach (Velden) im Landkreis Landshut
 Biedenbach (Wüstung), Wüstung, ehemaliger Ort im Amt Ziegenhain, heute Schwalmstadt, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Biedenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Moritz Biedenbach, eigentlicher Name von Moestwanted, deutscher DJ und Musikproduzent
 Raymund Biedenbach (1910–1944), deutscher Bankbeamter und Märtyrer